Persillé est un terme surtout utilisé dans le domaine de la gastronomie. Il peut désigner :

 Le persillé d'une viande, qui est la façon dont la graisse de la viande s'immisce dans le tissu musculaire ;
 Fromage à pâte persillée, un type de fromage ;
 Jambon persillé, un type de jambon ;
 Persillé des Aravis, un fromage français ;
 Persillé de Tignes, un fromage français ;
 Persillé du Mont-Cenis, un fromage français ;
 Beurre persillé ou beurre d'escargot ;
 Pelodytes punctatus, une espèce de batracien connue aussi sous le nom commun de Crapaud persillé.